Kery James, vlastním jménem Alix Mathurin, je francouzský rapper, příležitostně režisér, scénárista a herec. Narozen 28. ledna 1977 ve městě Les Abymes na ostrově Guadeloupe. Specialisty je považován za představitele politického rapu. Jeho dílo hořce a ironickým tónem zachycuje život na předměstí a nerovnoprávnost, se kterou se potýká soudobá Francie.

Je členem uskupení Mafia K’1 Fry, které tvoří kolektiv francouzských hip-hoperů. Seskupení začalo vznikat od roku 1991 a jedním ze zakladatelů je Manu Key. Dnes se do kolektivu řadí kromě Keryho Jamese také skupina Intouchable, Rohff a skupina 113. Kery James od 13 let navštěvoval asociaci, která působila ve francouzském Domě mládeže a kultury ve městě Orly. Tato asociace pod zkratkou MJC (maisons des jeunes et de la culture) podporuje mladé občany a má za cíl rozvíjet inovativní projekty. Představitel Mafie K’1 Fry, který byl součástí MJC,  Manu Key o Kery Jamesovi říká, že už ve 13 letech nosil každý týden nové texty a že měl rap v sobě.

Dětství 
Alix Mathurin je narozen na ostrově Guadeloupe v obci Les Abymes. V jeho rodném městě žil 7 let se svojí matkou. Jeho otec ho ale později, i s Alixovou sestrou, poslal do hlavního města Basse-Terre, které mladým nabízelo více možností do budoucna. Od roku 1985 jsou Alix a jeho sestra na internátní škole. Jejich matka je po nějakém čase převzala znovu do péče, a tak si Alix najde nové ubytování; pokoj o 30 m čtverečních situovaný na jihu Paříže v Orly, nacházející se ve francouzském departementu, ležící v Ile-de- France, Val-de-Marne. Alix se těžko adaptuje v novém prostředí frekventovaných ulic. Díky naprosto nové oblasti Alix poznává hip-hop - hudební styl, kterému se dodnes věnuje.

Začátky tvorby 
Hudba, především hip-hop, se stane velmi rychle důležitým prvkem v Alixově životě. V jedenácti letech Alix ukázal svůj první napsaný text, pojednávající o rasismu, rapperovi Manu Key, který ho podpořil v pokračování jeho tvorby. Jeho zájmu o psaní a tanec si všiml MC SOlaar během dílny psaní, která se konala v MJC v Orly. Ve stejném roce se Kery James objevil v prvním albu tohoto umělce s názvem Qui sème le vent récolte le tempo, vydaném v roce 1991, pod jménem Kery B na titulu Ragga jam ve spolupráci s Big Red a Daddy Mory. 

V jeho třinácti letech založil se svými třemi kamarády, rapperem Harrym a tanečníky Teddy a Selim, skupinu Ideal Junior. Jméno skupiny je zvoleno na základě jejich mladého věku. Od roku 1991 se skupina dostává do povědomí hudební scény skrz malé festivaly organizované obecním úřadem města a díky tracku, vydaném roku 1992, ve kterém Kery James mluví o ghettu, rasismu a nespravedlnosti. Ve stejném roce se k jejich skupině připojí DJ Mehdi a ten skládá všechny instrumentální části jejich tvorby.

V roce 1993 Jessy Money a Selim opouštějí skupinu. Tohoto roku se skupina začala potýkat s problémy: rappeři se hádají s jejich producentem, kvůli kterému je jejich první vydané album tři roky nedostupné. Skupina, také nazývána Ideal J, vydá v roce 1996 album, které nese název Original MC sur une nouvelle mission, ale jejich úspěch přichází až po vydání alba Le combat continue v roce 1998, především díky tracku Hardcore.

Alba

2001 - Si C'était À Refaire 
Během tvorby tohoto alba se snaží jít proti proudu tehdejšího francouzského rapu. Kery James kritizuje hlavní proud francouzského rapu, protože za společenské problémy obviňuje státní instituce a neklade si přitom otázky.

Při tvorbě tohoto alba spolupracuje s více umělci, hlavně s francouzským sesterským duem Les Nubians a se zpěvákem pocházejícím z Mali, Salifem Keïtou. V textech alba se mísí vlivy africké, arabské a kubánské hudby. Umělec zpívá o svých kořenech a také o společenských problémech spojených s penězi, násilím a společenskými hodnotami. Využívá perkusových nástrojů, jako je například xylofon, což je pro daný styl hudby originální.

Toto album je velmi kladně přijato veřejností, tiskem i kritiky. Velmi brzy se prodalo 100 000 kusů této desky. Dostává se na prestižní pařížskou hudební scénu Olympia. Poté se podílí na akci Urban Peace, konající se na Stade de France. Tato akce oslavující rap a RnB, je nejvetší akcí tohoto typu, která kdy byla ve Francii organizována.

2005 - Ma Vérité 
V roce 2005 vydává svoje druhé sólo album, Ma Vérité, které se skládá ze 14 tracků, jako jsou například J’aurais pu dire, Les miens nebo Hardcore.

Kery James vystupuje proti válce, která se v té době odehrávala v Íráku. Je hluboce poznamenaný vlnami teroristických atentátů. Teroristé prohlašují, že patří k muslimským náboženským proudům. Snaží se, skrz album Ma vérité, osvětlit, co tohle náboženství doopravdy hlásá. Část zisku z tohoto alba je věnována na výstavbu míst, kde bude poskytována náboženská výchova bez extremismu, nebo organizacím sociální pomoci, jako je Combattre et Vivre son handicap. Přijetí tohoto alba bylo rozporuplné. Po tomto komerčním neúspěchu Kery James plánuje ukončit svou kariéru. Nenalezl žádný label, který by byl ochotný ho distribuovat, zejména kvůli jeho znepokojivým textům. Tuto obtíž evokuje ve svém tracku Last MC v roce 2012.

2008 - À L'Ombre Du Showbusiness 
Třetí album tohoto umělce - À l’ombre du show business sklidilo velký úspěch. Již první týden po svém vydání se zařadilo na 3. místo francouzského žebříčku a to zejména díky titulům Le combat continue Part III a À l’ombre du show business, kde vytvořil duo s Charlesem Aznavourem. Album získalo ocenění zlaté a poté dokonce platinové desky. Toto album je na 4. místě v počtu prodaných kusů mezi všemi francouzskými alby stylu hip-hop a RnB.

2009 - Réel 
Necelé dva měsíce po vydání tohoto alba, autor oznamuje svůj odjezd z Francie. Za svůj odjezd se ospravedlňuje v tracku Letter á mon public.

2016 - Mouhammad Alix 
Album z roku 2016, Mouhammad Alix, směřuje k rapovému stylu trap. Tento styl pocházející z jihu Spojených států je charakterizován lyrickým obsahem a užitím určitých rapových rýmů.

Další

A.C.E.S. (apprendre, comprendre, entreprendre et servir) 
Tuto asociaci založil Kery James v roce 2007. Asociace podporuje vysokoškolské vzdělání znevýhodněných studentů. V roce 2015 zahájil první sezonu turné A.C.E.S. Tour v Nanterre a Orly. Dále se turné odehrávala např. v Paříži, Saint-Denis, Cayenne atd. 

První sezóna turné byla finančně podporována Omarem Sy a Florentem Maloudem. V říjnu roku 2017 uspořádal druhou sezónu a ta byla tentokrát financována Franckem Ribérym a Evanem Fonenikem. Na těchto turné performuje tracky, které považuje za nejlépe napsané a nejvýznamnější. Koncerty probíhají v akustické verzi, pouze za doprovodu bicí a klavíru. V každém městě, kde odehraje v rámci tohoto turné koncert, věnuje část svých financí mladým studentům na podporu vysokoškolského vzdělání. Uchazeči o stipendium musí vytvořit 3 minutové video, kde vysvětlí svoji motivaci a budoucí plán ke studiu. Toto video následně vloží na online platformu a zašlou na oficiální email. Kery James tak propojuje rap, svou hudbu, se vzděláním.

Po 25 letech jeho kariéry je Kery James jedním z nejvíce respektovaných rapperů ve Francii. Je to především kvůli jeho kvalitně propracovaným textům.

Banlieusards 
V roce 2018 píše svůj první dlouhometrážní snímek Banlieusards.

Film, který vyšel v roce 2019 na Netflixu, vypráví příběh tří bratrů žijících na předměstí (banlieusard = francouzsky obyvatel předměstí). Spolurežisérkou tohoto filmu je Leïla Sy.

Espoir pour Haiti 
V době kdy pobýval v zahraničí založil skupinu Espoir pro Haiti. Tato skupina byla založena roku 2010 na podporu zemětřesením zatíženého Haiti. V únoru téhož roku také zorganizoval klavírní/pěvecký koncert, za doprovodu S Petit Nica,na podporu haitského obyvatelstva. Veškeré vybrané peníze byly věnovány haitskému obyvatelstvu.